Pipo, nom d'artiste du clown franco-belge Gustave Sosman (1891-1970)
 Pipo, ancien nom du personnage Usopp du manga One Piece
 Pipo, nom d'un des héros de la série italienne Pipo et Concombre (Cucciolo e Beppe) créé par Rino Anzi et Giuseppe Caregaro en 1940 et popularisée en France par Giorgio Rebuffi. C'est également le nom donné au « petit format » édité par les éditions Lug dans lequel paraissait Pipo et Concombre.
Pipo est un surnom donné à l'Institut d'études politiques de Paris et à ses étudiants.
Pipo est un surnom donné à l'École polytechnique et à ses étudiants.
 Pipo est une marque chinoise développant des tablettes tactiles et phablettes.

Voir aussi 

Pipotron
 Monsieur Pipo, émission télé canadienne

Notes et références